Кайлинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кайлинское сельское поселение — входит в Яйский район Кемеровской области
 Кайлинское сельское поселение — входит в Мошковский район (Новосибирская область)
 Кайлинское сельское поселение — входит в Усть-Ишимский район Омской области